Die Kobiety Ekstraliga 2016/17 war die 38. Auflage des höchsten polnischen Frauenfußballwettbewerbs, der Ekstraliga Kobiet. Meister wurde der Titelverteidiger Medyk Konin. Aufsteiger aus der zweiten Liga waren UKS SMS Łódź und AZS UJ Kraków.

Vorrunde

Endrunde

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde qualifizierten sich für die Meisterrunde. Gespielt wurde eine weitere Einzelrunde zwischen den sechs Vereinen.

Abstiegsrunde 
Die verbliebenen sechs Vereine der Vorrunde spielten in der Abstiegsrunde, wobei die letzten zwei Mannschaften absteigen. Gespielt wurde eine weitere Einzelrunde zwischen den sechs Vereinen.

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf www.soccerway.com
 Tabelle und Ergebnisse auf 90minut.pl (polnisch)

2016 17
Fußballsaison 2016/17